Cette page contient les pages d'homonymie de Adèle et Adele.

Forme Adèle (avec un accent)

Prénom 
Adèle est un prénom féminin issu du vieux haut allemand adal qui signifie « noble ».

Variantes 
On rencontre les variantes Adèla, Adeleine, Adélia, ,  et Adelle.

Popularité 
Ce prénom, à la mode au , fut assez fréquent en France jusqu'au début du . Réapparu depuis 1990, il est répandu et en forte augmentation.

Depuis l'année 1900,  françaises ont porté ce prénom. Il est le  le plus donné de l'année 2005 avec 711 bébés nés. De tout le , il est le  le plus donné et l'année record est 2006 avec 741 bébés prénommés ainsi. Adèle figure dans le top 100 français. L'âge moyen des personnes portant actuellement ce prénom est de 49 ans.

Personnalités portant ce prénom 
 
 
 

Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement.

Toponyme 
 Sainte-Adèle, une ville dans la municipalité régionale de comté des Pays-d'en-Haut au Québec (Canada), située dans la région administrative des Laurentides

Littérature 
 Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, une série de bandes dessinées par Jacques Tardi

Cinéma, télévision 
 L'Histoire d'Adèle H., un film français de François Truffaut
 Adèle, une série télévisée américaine
 Adèle, une série télévisée belge
 Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, un film de Luc Besson (2010)
 La Vie d'Adèle, un film belgo-hispano-français d'Abdellatif Kechiche (2013)

 Chansons 
 Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, la bande originale du film du même nom, par Éric Serra
 Adèle, la marque de Pierre Perret pour les éditions à son compte de ses disques et livres (le nom fait référence à sa première chanson, Moi j'attends Adèle'')

Autres 
 (812) Adèle, un astéroïde
 Anneau des adèles, en mathématiques, un concept de théorie des nombres

Forme Adele (sans accent)

Pseudonyme 

 Adele Adkins (1988-), une auteure-compositrice-interprète britannique ;
 Adele Palmer, une costumière américaine.

Toponyme 

 Ádele, une commune de Crète.

Autres 
 Adele, un peuple du Ghana
 Adele, une langue kwa parlée dans le centre est du Ghana et le centre ouest du Togo
 ADELE, un ancien projet de l'Agence pour le développement de l'administration électronique

Référence 

Prénom féminin
Prénom français
Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme